Conquista de España, invasión de España, ocupación de España, conquistas de España, invasiones de España y ocupaciones de España, son expresiones que pueden referirse a:
Las distintas ocasiones en que España ha sido conquistada, invadida u ocupada:
Conquista cartaginesa de parte de la península ibérica y las Islas Baleares ( (683–572 a. C.)
Guerras cántabras (29–19 a. C.)
Invasiones germánicas en Hispania ()
conquista musulmana de la península ibérica ()
Invasión almorávide ()
Invasión almohade ()
Ocupación napoleónica de España (1808-1814)

Intervención de la Santa Alianza en España (1823, expedición de los "Cien Mil Hijos de San Luis")

Las operaciones de conquista de cada uno de los bandos en las distintas guerras civiles en España:
Guerra Civil Española (1936-1939)

Expediciones españolas (las distintas conquistas, invasiones u ocupaciones protagonizadas por España como potencia conquistadora, invasora u ocupadora; o por "conquistadores españoles")

Población ocupada en España ("ocupación de España" es una expresión polisémica que puede entenderse como la estructura laboral u ocupacional de la población de España)